Romes ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Romes (* 1984), Autorin mit flämischen Wurzeln
 Horst Romes (1944–2004), deutscher Fußballspieler